Ustad Isa (mistrz Isa, XVII w.) – perski lub turecki architekt, uchodzący za twórcę mauzoleum Tadź Mahal

Budowa Tadź Mahal rozpoczęła się w 1632 i trwała 22 lata. W budowie brali udział mistrzowie murarscy z różnych krajów świata, w tym Imperium osmańskiego, Indii, Persji i Włoch. 

Wedle legendy ówczesny władca Imperium Mogołów, Szahdżahan, po zakończeniu budowli kazał oślepić projektanta, aby ten już nigdy nie mógł stworzyć nic równie pięknego.

Wiadomo, że poza Ustad Isą wziął udział w budowie turecki architekt Isa Muhammad Effendi, uczeń Sinana, Geronimo Veroneo z Wenecji i Pers Amanat Khan Shirazi.

Architekci